Велин — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Велин — деревня в Речицком районе Гомельской области.

Украина 
 Велин — село в Бродовском районе Львовской области.

Франция 
 Велин — коммуна во Франции, департамент Дордонь.

См. также 
 Велин-Еган
 Велин-Игол
 Велин-Кор-Игол